Венансио испанское () и португальское () имя и фамилия.

Имя 
 Венансио Бартибас (1906—1977) — уругвайский футболист.
 Венансио Рамос (род. 1959) — уругвайский футболист.
Венансио, Сцилла (1917—?) — бразильская пловчиха.
 Венансио Флорес (1808—1868) — уругвайский генерал, государственный деятель.
 Венансио Мануэль Хесус Ново Сид-Фуэнтес (род. 1958) — испанский актёр, певец и музыкант, более известный как Нанчо Ново.
 Венансио де Альбукерке, Маркос (род. 1980), более известный как Сеара́ — бразильский футболист.
 Лопес, Хосе Венансио (род. 1964) — испанский футболист.

Мужские имена
Испанские имена